Naylor steht für:

 Naylor-Preis, nach V. D. Naylor benannt, ein Preis der London Mathematical Society (LMS) für angewandte Mathematik, der alle zwei Jahre vergeben wird
 Naylor Brothers, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Naylor (Arkansas)
 Naylor (Georgia)
 Naylor (Louisiana)
 Naylor (Maryland)
 Naylor (Missouri)
 Naylor (Ohio)
 Naylor (Washington)

Personen:

 Ashley Naylor (* 1960), englischer Squashspieler
 Bernard Naylor (1907–1986), britischer Komponist, Dirigent und Organist
 Brian Naylor (1923–1989), britischer Rennfahrer

 Edward W. Naylor (1867–1937), englischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Georgiana Hare-Naylor († 1806), englische Malerin und Kunstmäzenin
 Gloria Naylor (1950–2016), US-amerikanische Schriftstellerin
 Guillermo Naylor (1884–??), argentinischer Polospieler
 Jacqui Naylor, US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Jerry Naylor (* 1939), US-amerikanischer Musiker
 John Naylor (1838–1897), englischer Organist und Komponist

 Martin Naylor (1944–2016), britischer Bildhauer
 Mya-Lecia Naylor (2002–2019), britische Schauspielerin
 Richard Harold Naylor (1889–1952), britischer Astrologe und Journalist
 Zoe Naylor (* 1977), australische Schauspielerin